Riu Sim, riu de Rússia
 Sim de Magnèsia, poeta líric grec
 Sim de Salamina, escultor grec nadiu de Salamina
 Sim (Txeliàbinsk), ciutat de la província de Txeliàbinsk, a Rússia
 Sim (territori de Perm), poble del territori de Perm, a Rússia
 Targeta SIM, targeta de mòbil
 SIM o Space Interferometry Mission, telescopi espacial programat i desenvolupat per la NASA
 Servei d'Informació Militar, servei d'intel·ligència de la Segona República Espanyola.